Зманово — топоним:

Россия 
 Зманово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Зманово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Зманово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Зманово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Зманово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Зманово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.